Ute Geweniger - uma nadadora alemã
Montanha Ute
Nissan Ute
Ute (gênero)
634 Ute - um asteroide

Localidades

Ute (Iowa)

Desambiguação